

Села:
 В'язовець — Житомирська область, Житомирський район
 В'язовець — Хмельницька область, Білогірський район

Села:
 В'язовець () — Мінська область, Вілейський район
 В'язовець () — Мінська область, Молодечненський район